Larzul est un nom de famille breton, originaire du pays Bigouden (sud finistère). Son libellé initial est Ar sûl dont la signification passée était "le soleil" et la signification actuelle est "le dimanche".

 Le Groupe Larzul est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans les produits du terroir breton

Notes